Хисела Дулко и Мария Елена Камерин, выступая в качестве первых сеянных, стали победительницами турнира.

Победительницы прошлого года Лора Гренвилл и Абигейл Спирс не защищали свой титул, однако Спирс принимала участие в турнире совместно с Карли Галликсон, но проиграла уже в первом раунде.

Посев 

 ' Хисела Дулко /  Мария Елена Камерин (Титул)
  Машона Вашингтон /  Бетани Маттек (Отказ)  Марта Домаховска /  Саня Мирза (Финал)

<li>  Карли Галликсон /  Абигейл Спирс (Первый раунд)
<li>  Эмма Лайне /  Гана Шромова (Полуфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2006